Breakheart Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breakheart Hill (Maine)
 Breakheart Hill (Rhode Island)